Die Mallorca Championships 2021 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 26. Juni 2021 in Santa Ponça stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2021 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurde in Eastbourne das Viking International Eastbourne gespielt, das genau wie die Mallorca Championships zur Kategorie ATP Tour 250 zählte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 720.000 Euro; die finanziellen Verpflichtungen beliefen sich auf 783.655 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten waren die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 121 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)

ATP Tour 2021
Tennisturnier in Calvià